Das Damendoppel der Australian Open 1983 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Martina Navratilova und Pam Shriver. Das Finale bestritten Martina Navrátilová und Pam Shriver gegen Anne Hobbs und Wendy Turnbull, das Navrátilová und Shriver in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1983